Материальная ответственность в трудовом праве России — это основанная на нормах трудового права обязанность одной стороны трудового договора возместить ущерб, причинённый другой стороне этого договора.

Виды материальной ответственности (в трудовом праве Российской Федерации) 
Для выделения видов материальной ответственности возможно использовать несколько критериев:
 в зависимости от субъекта ответственности. Материальную ответственность может нести как работник (глава 39 ТК РФ), так и работодатель (глава 38 ТК РФ). Соответственно можно выделить два вида ответственности: материальную ответственность работодателя и материальную ответственность работника.

Представляется возможным разделить материальную ответственность работника также на две группы — в зависимости от количества субъектов ответственности: коллективная ответственность (ст.245 ТК РФ) и индивидуальная ответственность.

 в зависимости от способа установления. Ответственность может устанавливаться по договору (к примеру, договором о полной материальной ответственности — ст.244 ТК РФ) и по закону (случаи наступления полной материальной ответственности — ст.243 ТК РФ).
 в зависимости от пределов ответственности. Хотя ст.232 ТК РФ устанавливает, что «сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб», это не всегда означает, что ущерб возмещается в полном объёме.
Работодатель всегда возмещает работнику причинённый ущерб в полной мере. Кроме того материальная ответственность работодателя может и превышать причинённый ущерб, если это установлено трудовым договором или иным соглашением.

Работник же по общему правила отвечает в пределах среднемесячного дохода (ст.241 ТК РФ). Однако из этого правила есть исключения:

1. Случаи, когда работник несёт полную материальную ответственность (ст.ст.243-244 ТК РФ)
2. Трудовым договором или иным соглашением может предусматриваться снижение ответственности работника перед работодателем по сравнению с той, которая установлена в ТК РФ.

Таким образом, возможно выделить четыре вида ответственности:
1. Полная материальная ответственность (для работника — в исключительных случаях, для работодателя — по общем правилу);
2. Пониженная материальная ответственность (для работника — в исключительных случаях);
3. Повышенная материальная ответственность (для работодателя — в исключительных случаях);
4. Материальная ответственность в пределах среднемесячного заработка (для работника — по общему правилу).

Отдельные виды материальной ответственности

Полная материальная ответственность работника 
Полная материальная ответственность работника перед работодателем может наступать в случаях, если она предусмотрена:
 Трудовым договором. Положения о таковой могут включаться в трудовой договор для таких должностей, как заместитель руководителя организации, главный бухгалтер (ч.2 ст.243 ТК РФ).
 Законом, то есть ч.1 ст.243 ТК РФ и иными актами, к которым отсылает указанная статья(). Среди таких случаев:
1. исполнении работником трудовых обязанностей (если на это прямо указывает ТК РФ или иные ФЗ);
2. не при исполнении работником трудовых обязанностей;
3. недостача ценностей, вверенных на основании специального письменного договора или полученных по разовому документу;
4. умышленное причинения ущерба;
5. причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
6. причинение ущерба в результате преступных действий, административного проступка (совершение правонарушения);
7. разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (если это предусмотрено в ФЗ).

 Договором о полной материальной ответственности (ст.244 ТК РФ). Такой договор можно заключить при соблюдении следующих условий:
1. если работник достиг 18-летнего возраста (ч.1 ст.244 ТК РФ);
2. если имущество (в том числе деньги и др. материальные ценности) было непосредственно вверено работнику для обслуживания и использования;
3. должность работника охватывается перечнем работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры (ч.2 ст.244 ТК РФ). Данный перечень принят Министерством труда (Постановление Министерства труда РФ от 31.12.2002 № 85.
) во исполнение Постановления Правительства РФ от 14.11.2002 № 823. К примеру, в перечне определяется, что договор о полной материальной ответственности можно заключать с лаборантами, методистами кафедр, деканатов, заведующими секторами библиотек.

Материальная ответственность работодателя перед работником 
Материальная ответственность работодателя перед работником наступает в случаях:
 причинения материального вреда:

1. в результате незаконного лишения работника возможности трудиться (незаконное отстранение работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказ работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника) — ст.234 ТК РФ;

2. ущерб, причинённый имуществу работника (работодатель должен обеспечить сохранность только того имущества, которое необходимо работнику для выполнения трудовой функции — прямо или косвенно: например, работодатель обязан обеспечить условия для хранения верхней одеждой. Ведь без верхней одежды работник не смог бы попасть на рабочее место) — ст.235 ТК РФ;

3. задержкой выплаты заработной платы и других выплат — ст.236 ТК РФ;

 причинения морального вреда, причиненного работнику (моральный вред априори причиняется работнику при нарушении трудового законодательства работодателем) — ст.237 ТК РФ.

Порядок взыскания ущерба с работника 
В соответствии со ст.248 ТК РФ возмещение может происходить как добровольно, так принудительно:
 Добровольное возмещение вреда — работник соглашается с необходимостью возместить вред и самостоятельно возмещает его.
При добровольном возмещении возможна рассрочка платежа (по согласованию сторон). Согласованию подлежит как сам факт рассрочки, так и конкретные суммы и сроки их выплат. Работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием сроков платежей и сумм, подлежащих выплате.
 Принудительное возмещение вреда:
1. по распоряжению работодателя. Возмещение вреда по распоряжению работодателя производится при условиях, если:

а) сумма причиненного ущерба не превышает размер среднего месячного заработка;
б) не истек месячный срок со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

При этом «работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд».

2. в судебном порядке. Возмещение вреда в судебном порядке производится в случаях:

а) сумма причиненного ущерба превышает его средний месячный заработок;
б) месячный срок истёк.
в) увольнение работника, давшего письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказавшегося возместить ущерб после увольнения.

Способы возмещения ущерба, причиненного работником работодателю (ст.248 ТК РФ):
 по общему правилу работник возмещает ущерб причинённый работодателю в денежной форме;
 с согласия работодателя работник в счёт возмещения ущерба может:
1. передать равноценное имущество;
2. исправить повреждённое имущество.

Примечания

Литература 
 Пашко Я. С. Отграничение материальной ответственности в трудовом праве от гражданско-правовой ответственности // Бизнес в законе. 2008. № 2. С.225-228.
 Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 // Консультант плюс : сайт. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40830/#p139 (дата обращения: 23.04.2015)
 Постановление Правительства РФ от 14.11.2002 N 823 // Консультант плюс : сайт. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39606/ (дата обращения: 23.04.2015).
 Трудовой Кодекс Российской Федерации. — М.: Проспект, Кно-Рус, 2014. — 240 с.

Трудовое право
Правовая ответственность